Tilly kan syfta på:

 Tilly (förnamn) – namnsdag den 26 januari 1986–1993
 Tilly - ett efternamn, se Tilly (efternamn)

Geografi

Frankrike 

 Tilly, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Tilly, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Tilly, Yvelines, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Tilly-Capelle, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Tilly-la-Campagne, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Tilly-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Tilly-sur-Seulles, departementet Calvados i regionen Normandie,

Italien 

 Tilly (ort i Italien), Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 

Robotskapade Italienförgreningar